Delhomme je priimek več oseb:
 Etienne-Charles-Ferdinand Delhomme, francoski general
 Jake Delhomme, ameriški igralec ameriškega nogometa
 Jean-Philippe Delhomme, francoski ilustrator in animator